Blue Max peut faire référence à :

Jeux vidéo 
 Blue Max, sorti en 1983
 Blue Max, sorti en 1990

Autres 
 , un jeu de société
 The Blue Max (en français Le Crépuscule des aigles), un film britannique